6. længdegrad kan henvise til:

 6. vestlige længdekreds
 6. østlige længdekreds